Christopher Blathwayt (1912-1990), militaire britannique.
 Mary Blathwayt (1879-1961), féministe britannique, suffragette et réformatrice sociale.
 William Blathwayt (1649-1717), fonctionnaire, diplomate et politicien anglais.

Patronyme anglais